«Любови капец» — названия музыкальных альбомов группы «Ляпис Трубецкой»:
 «Любови капец: архивные записи» — редкие и неизданные записи группы за 1992—1995 гг.
 «Любови капец!» — концертный альбом (1995).

См. также 
 Капец